La Reine morte, drame en trois actes d'Henry de Montherlant écrit en 1942 ;
La Reine morte, téléfilm français de Pierre Boutron diffusé en 2009 ;
La Reine morte, film luso-espagnol de  sorti en 1944.